Sultanat de Shoa, estat musulmà que va existir a la part oriental de la regió de Shoa entre el segle IX i el 1285.
 Província de Shoa, província d'Etiòpia
 Scioa (Shoa o Shewa o Xoa), govern de l'Àfrica Oriental Italiana